Алекса́ндр Ти́щенко: Тищенко, Александр (Алекс Луна; род. 1986) — украинский певец.
  (род. 1950) — украинский политик.
 Тищенко, Александр Геннадиевич (род. 1949) — член Совета Федерации.
 Тищенко, Александр Михайлович (род. 1970) — советский, российский, украинский футболист.
 Тищенко, Александр Трофимович (1916—1976) — советский лётчик-ас, Герой Советского Союза.